Епафродит (Epaphroditus, Epaphroditos; Επαφροδιτος) може да се отнася за:

 Епафродит, освободен роб на Октавиан Август, пазач на Клеопатра VII през 30 пр.н.е.
 Епафродит (+ ок. 95 г.), освободен роб и секретар на римския император Нерон
 Епафродит (Марк Метий Епафродит), гръцки граматик от 1 век.
 Епафродит, сподвижник на апостол Павел